Nachbauer ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Nachbauer (* 1951), österreichischer Kulturmanager
 Josef Sigmund Nachbauer (1759–1813), österreichischer Oberleutnant

Siehe auch:
 Nachbaur